Маракайбо (озеро) — озеро у Венесуелі
 Маракайбо (місто) — місто на березі згаданого озера